Субиз:

 Субиз — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Шаранта Приморская.
 Субиз, Жан V де Партенэ (1513—1566) — французский военачальник середины XVI века.